Příjmení Omáčka má:

 Josef Omáčka (1869–1939) – český skladatel a varhaník

podobné
 Vomáčka
 Vomáčko

Externí odkazy